Esistono più comuni francesi con questo nome

 Sainte-Marie-du-Mont – Isère
 Sainte-Marie-du-Mont – Manica